Чемпионаты Филиппин по шахматам проводятся под эгидой Национальной шахматной федерации Филиппин (NCFP).

Первый чемпионат был проведен в 1908 году. С 2008 г. чемпионат проводится под названием «Битва гроссмейстеров» в форме кругового турнира.

Рекордсменом по количеству завоеванных чемпионских титулов является Р. Лонток, с 1931 по 1958 гг. становившийся чемпионом страны 8 раз.

Хронологическая таблица

Чемпионы Филиппин в 1908—2008 гг.

«Битвы гроссмейстеров»

Примечания 

Филиппины
Шахматы
Шахматы на Филиппинах